Alhandra bezeichnet Orte:

 Alhandra (Vila Franca de Xira), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal
 Alhandra (Paraíba) in Brasilien